Alexander Lundh – pilota motociclistico svedese
 Emma Lundh – calciatrice svedese
 Kerstin Lundh – ex cestista svedese